Conjunctio is een geslacht van uitgestorven dissorofoïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Vroeg-Perm van New Mexico. De typesoort Conjunctio multidens werd in 1964 benoemd door paleontoloog Robert L. Carroll.

Ontdekkingsgeschiedenis 
Het holotype exemplaar werd gevonden in 1911 in de Aboformatie uit het Vroeg-Perm van New Mexico. Het bestaat uit de schedel en het postcraniale materiaal, waaronder de dijbenen, het opperarmbeen, de schouderbladen, het bekken, een deel van de wervelkolom en de osteodermen. Het werd oorspronkelijk beschreven door Case et al. (1913) als een verwezen exemplaar van Aspidosaurus (soms Broiliellus) novomexicanus, maar werd vervolgens door Carroll (1964) als een aparte soort vastgesteld. Carroll identificeerde ook een derde exemplaar van Conjunctio, die hij niet specifiek naar Conjunctio multidens verwees; dit werd later door de meeste deskundigen de 'Admiral Taxon' genoemd (omdat het uit de Admiralformatie van Texas kwam) totdat het door Schoch & Sues (2013) werd bekrachtigd als de afzonderlijke soort Scapanops negacia. Deze auteurs hebben ook een bijgewerkte beschrijving en illustratie van Conjunctio multidens verstrekt.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën